

Forradalmi Szerbia (1804–1813)

Szerb Fejedelemség (1815–1882)

Szerb Királyság (1882–1918)

Szerbia miniszterelnökei (1991-napjainkig) 

Kormányfők listái